Герб городского округа «Алекса́ндровск-Сахали́нский район» Сахалинской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

Первый герб, утверждённый решением № 19 собрания городского округа Александровск-Сахалинский район от 28 марта 2007 года, имел следующий вид:

«Герб выполнен на геральдическом щите так называемой французской формы. Лазоревое поле щита наделено белой каймой, а также белой линией, такой же ширины, которая делит его на две части.

В нижней части герба расположен вензель Александра II, в честь которого и был заложен, назван, в 60-х годах XIX века пост Александровский, впоследствии, ставший городом Александровск-Сахалинский. Кандалы свидетельствуют, что поселение было административным центром Сахалинской каторги в период с 1869 по 1906 годы. А разрыв в цепях символизирует победу в борьбе за свободу.
 
В центральной части гербового поля находится композиция из следующих частей: самый узнаваемый в Сахалинской области природный памятник — скалы Три брата, на фоне солнечного диска, как символ надежности, незыблемости традиций, всего того, что практически вечно во времени. Символ того, что было вчера, есть сегодня и будет завтра. Солнце символизирует истину и изобилие, в том числе изобилие природных ресурсов района.

И завершает, как в буквальном, так и в переносном смысле этого слова, композицию — чайка. Белоснежная птица чистоты помыслов и надежды, деталь, подчеркивающая морскую тематику герба. Чайка напоминает о творчестве А. П. Чехова, который посещал город.

Лаконичность цветовой палитры подчеркивает формы и линии герба, выполненного в нарочито упрощенном стиле присущем геральдике.

Основные цвета использованные в гербе и их толкование в геральдике: Белый (серебряный)- чистота, невинность, мудрость, радость. Черный: постоянство, скромность, мир, покой.

Голубой (лазоревый) — слава, честь, верность, искренность (RGB −0\147\221).»

Позже, Решением Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район» от 12 апреля 2010 года № 16, герб был изменён: вензель Императора Александра II был перенесен из основания в главу герба вместо чайки и из герба была убрана белая кайма, разделяющая щит на две части.

Автор обоих вариантов герба — Олег Борисович Бренцан.

Герб не внесен Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

См. также 
 Флаг Александровск-Сахалинского района
 Гербы населённых пунктов Сахалинской области

Ссылки 
 Символика Александровск-Сахалинского района 
 Герб городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Примечания 

А
Александровск-Сахалинский район
Гербы районов России